Могильный холм:

Могильный холм— то же, что Курган.
 Могильный холм (фильм) (Burial Ground / Notti del terrore, Le) - итальянский фильм ужасов 1981 года.
 Могильный холм (игра) (Barrow Hill)
 Могильный холм (сказка) - сказка братьев Гримм